Beau Dommage - Préférences (1991) est un album du groupe de musique québécois Beau Dommage sorti en 1991.

(C'est une réédition de l'album de 1974 par EMI France, Référence : 252 602-4)

Pistes

Album de Beau Dommage